EDAC steht für:
 Error Detection And Correction, ein Verfahren zum Vermindern von Datenübertragungsfehlern, siehe Vorwärtsfehlerkorrektur
 Leipzig-Altenburg Airport, als ICAO-Code
 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimid, ein Kupplungsreagenz

Abkürzung